Arent Schuyler de Peyster ist der Name folgender Personen:

* Arent Schuyler de Peyster (Offizier) (1736–1822), britischer Offizier, Kommandant des Fort Michilimackinac
 Arent Schuyler de Peyster (Kapitän) (1779–1822), US-amerikanischer Handelskapitän in britischen Diensten